Родинське — місто, Донецька область, Покровська міська рада
 Родинське — село, Запорізька область, Новомиколаївський район